Fașcivka (în ) este o așezare de tip urban din raionul Antrațît, regiunea Luhansk, Ucraina. În afara localității principale, nu cuprinde și alte sate.

Demografie 

Conform recensământului din 2001, majoritatea populației așezării de tip urban Fașcivka era vorbitoare de rusă (%), existând în minoritate și vorbitori de ucraineană (%).

Note 

Fașcivka, Antrațît, Luhansk
Fașcivka, Antrațît, Luhansk
Fașcivka, Antrațît, Luhansk